Алекса́ндр Аксёнов:
 Аксёнов, Александр Александрович (род. 1994) — украинский футболист, защитник.
 Аксёнов, Александр Афанасьевич (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 Аксёнов, Александр Валентинович (род. 1962) — советский самбист.
 Аксёнов, Александр Владимирович (род. 1979) — казахстанский ватерполист.
 Аксёнов, Александр Иванович (род. 1942) — российский историк, доктор наук.
 Аксёнов, Александр Михайлович (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Аксёнов, Александр Никифорович (1924—2009) — советский государственный и партийный деятель.
 Аксёнов, Александр Юрьевич (Рикошет; 1964—2007) — советский и российский музыкант.